Segunda División de Chile 1959 var 1959 års säsong av den nationella näst högsta divisionen för fotboll i Chile, som vanns av Santiago Morning som således gick upp i Primera División (den högsta divisionen).

Tabell

Se även
Primera División de Chile 1959

Källor
RSSSF.com

1959 i Chile
Fotboll i Chile
Fotbollssäsongen 1959